HMS „Nubian” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca Nubijczyka:
  – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1909, uszkodzony w ataku torpedowym w 1916; w 1917 część rufową okrętu zespawano z częścią dziobową również uszkodzonego , tworząc nowy okręt .
  – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1937, złomowany w 1949.
  – fregata typu Tribal zwodowana w 1960, zatopiona jako okręt-cel w 1987.

Przypisy 

Nubian